ESAG est un sigle pouvant désigner :
 École suisse d'archéologie en Grèce,
 École supérieure et d'application du génie, en France,
 École supérieure d'arts graphiques Penninghen, à Paris,
 École supérieure d'art de Grenoble, en France.
Expression Site Associated Genes (en), gènes exprimés dans le cadre de la variation antigénique du système VSG de Trypanosoma brucei.

Sigle de 4 caractères